Banska Hrvaška lahko pomeni:
Kraljevina Hrvatska (1527.-1868.), območje pod oblastjo hrvaškega bana in sabora (za razliko od Vojne krajine, kratko Slavonije in podobno)
Kraljevina Hrvaška in Slavonija (1868.-1918.), območje Kraljevine Hrvaške in Slavonije pod banom, vlado in saborom (za razliko od Dalmacije, Istre, Medžimurja in Baranje)

Razločitve